Mr. & Mrs. Smith se puede referir a: 

Matrimonio original, una comedia estadounidense de 1941 dirigida por Alfred Hitchcock.
Sr. y Sra. Smith, una comedia estadounidense de 2005 protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie.